Marcq (Ardenas)
 Marcq (Yvelines)